«Twilightfall» — це демо-альбом гурту «Nokturnal Mortum», випущений у 1995 році.

Композиції 
 «The Unnothingless From Beyond»
 «Autumn Opposition»
 «Cry Of Ukraina»
 «Where Rivers Flow Into The Seas»
 «Glass Coffin»
 «On The Wings Of Scarlet Sunset»
 «Oriana — Waterfall Of Twilight»
 «Dark Flower Of Temptation»
 «Tnematset Wen: Nokturnal Mortum»

Над альбомом працювали 

 Bass — Xaarquath
 Drums, Percussion — Munruthel
 Guitar — Knjaz Varggoth , Wortherax
 Keyboards — Sataroth
 Vocals — Knjaz Varggoth

Альбоми Nokturnal Mortum